Hygin – papież
 Hygin – pisarz rzymski
 Hygin – imię męskie